Ambrose může být:

 Ambrose (Georgie) – město v Georgii
 Ambrose (Severní Dakota) – město v Severní Dakotě
 Ambrose Bierce (1842–1913) – americký spisovatel
 Ambrose Burnside (1824–1881) – americký voják
 Lauren Ambrose (* 1978) – americká herečka
 Stephen Ambrose (1936–2002) – americký historik a spisovatel
 Efe Ambrose (* 1988) – nigerijský fotbalista